Il singolare  dell'Ethias Trophy 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Andreas Seppi era il detentrice del titolo, ma quest'anno ha partecipato al China Open.

Kenny de Schepper ha battuto in finale Michaël Llodra 7–6(9–7), 4–6, 7–6(7–4).

Teste di serie

 David Goffin (primo turno)
 Xavier Malisse (primo turno)
 Nicolas Mahut (secondo turno)
 Tobias Kamke (semifinali)

  Jesse Levine (primo turno)
  Simone Bolelli (secondo turno)
  Steve Darcis (secondo turno)
  Jerzy Janowicz (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Ethias Trophy 2012